Eduard Janssens (burgemeester), Nederlands burgemeester
 Ward Janssens (Eduard Janssens), Belgisch wielrenner